F1 2012 puede referirse a:

 el videojuego F1 2012 de Codemasters;
 la temporada 2012 de la Fórmula 1.